Benjamín Villegas Jiménez (Bogotá, Colombia, ) es un editor colombiano.

Biografía 
Bachiller del Gimnasio Moderno, 1965. Embajador estudiantil de Colombia en los Estados Unidos por concurso nacional, 1966. Arquitecto de la Universidad de los Andes, 1970, becado por cómputo académico toda la carrera. Fabricante de rompecabezas, Diseñador y editor de la Revista Lámpara de la Esso colombiana, y la Revista Presencia y profesor de Diagramación y Diseño gráfico en la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano durante su etapa de estudiante universitario, 1966-1971. Grado Honorífico en Diseño Gráfico de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, 1972.

Director de Villegas & Asociados, empresa creativa en diseño gráfico, arquitectónico, publicación de libros y revistas, publicidad, cine y televisión entre 1973 y 1985. En este período fue director de dos programas periodísticos en televisión –La Mansarda y Edición Especial–, 1979-1982, productor de dos documentales –El mundo florece en Colombia y Acrobacia China–, 1973 y 1981, y diseñador y editor de sus 30 primeros libros ilustrados de gran formato.

Presidente y editor de Villegas Editores desde su fundación en 1986 hasta la fecha donde ha creado, desarrollado, diseñado y editado alrededor de 300 libros ilustrados de gran formato sobre diferentes temas de cultura colombiana. 

Ha publicado con su hija María Villegas más de 40 primeras ediciones de libros para el sector infantil y juvenil, y ha publicado más de 100 primeras ediciones de libros de interés general de autores colombianos principalmente jóvenes. Ha recibido por la calidad de sus libros más de 200 premios internacionales y más de 20 nacionales.

En 2016 donó a las bibliotecas públicas del país 59 291 libros de 305 títulos diferentes de los 43 años de trabajo de Villegas Editores, estos libros ilustrados de gran formato que hacían parte de una reserva que para tal fin había destinado desde el inicio de labores de la editorial, por su costo no habían sido adquiridos como dotación por estas bibliotecas públicas. 

Ha representado a Colombia en más de 40 ferias internacionales del libro y ha sido conferencista en temas de diseño y edición en diferentes universidades de Colombia y el Exterior. Vive y trabaja en Bogotá.

Sobre los libros y el oficio del editor 
Villegas considera que la cualidad más importante que ha de tener el editor  es el criterio.  Los editores deben tener "buen gusto, literario y estético, capacidad para tomar decisiones y saber decir 'no'''".

 Distinciones 
Ha sido condecorado por la Alcaldía Mayor de Bogotá por sus libros sobre la ciudad, por la Sociedad de Mejoras y Ornato de Bogotá con el Premio Jiménez de Quesada'' por sus servicios cívicos y libros sobre la ciudad de Bogotá.  

Estas son otras distinciones recibidas por Benjamín Villegas Jiménez y su editorial Villegas Editores:

''Lápiz de Acero - Vida y obra'' (Revista Proyecto Diseño - Colombia, 2013)
"Libro de Plata'' (Cámara Colombiana del Libro, 2011)
"Mejor libro en conmemoración del Quinto Centenario del Encuentro de dos mundos" al libro Mutis. Y la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada (Ministerio de Cultura de España, 1993)
Diploma de Honor "Libro más bello del mundo" al libro Alta Colombia (Fundación Stiftung Buchkunst - Alemania, 1996)
"Libro más hermoso del mundo" al libro Colombia Campesina (Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia, la Educación y la Cultura - UNESCO, 1989)

Referencias

Véase también 
Edición de libros

Enlaces externos 
 Sitio web oficial de Villegas Editores.

Editores de Colombia
Alumnado de la Universidad de Los Andes (Colombia)